Cerekwica est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Cerekwica, dans le powiat de Jarocin ;
 du village de Cerekwica, dans le powiat de Poznań.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Cerekwica, dans la voïvodie de Basse-Silésie ;
 du village de Cerekwica, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie.